Denumirea de Vădurele se poate referi la una din următoarele localități din România:
 Vădurele, sat în comuna Alexandru cel Bun, județul Neamț;
 Vădurele, sat în comuna Cândești, județul Neamț;
 Vădurele, sat în județul Sălaj.